Il doppio femminile del Canada Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Martina Hingis e Nathalie Tauziat erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Kimberly Po-Messerli e Nicole Pratt hanno battuto in finale 6–3, 6–1, Tina Križan e Katarina Srebotnik.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinale)
 Nicole Arendt /  Caroline Vis (secondo turno)
 Jelena Dokić /  Conchita Martínez (ritirate per infortunio della Martinez)
 Kimberly Po-Messerli /  Nicole Pratt (campionesse)

 Alexandra Fusai /  Rita Grande (secondo turno) 
 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinale) 
 Anke Huber /  Barbara Schett (primo turno) 
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2001